Échevannes puede referirse a: 

 Échevannes, comuna francesa situada en Côte-d'Or; o
 Échevannes, comuna francesa situada en Doubs.